

Patronyme 

 Bill Clegg (1958-), écrivain américain ;
 Douglas Clegg (1958-), romancier américain ;
 Jesse Clegg (1988-), chanteur et musicien sud-africain ;
 Johnny Clegg (1953-2019), auteur-compositeur-interprète sud-africain ;
 Libby Clegg (1990-), sprinteuse britannique ;
 Nick Clegg (1967-), dirigeant des libéraux démocrates du Royaume-Uni ;
 Robin Clegg (1977-), biathlète canadien ;
 Samuel Clegg (1781-1861), ingénieur anglais ;
 Thaddeus von Clegg, musicien et ingénieur américain d'origine allemande, inventeur du Clegghorn ;
 La famille Clegg, une des protagonistes de la série Capitol ;

C'est également un prénom porté notamment par :
 Charles Terence Clegg (« Terry ») Wall (1936-), mathématicien britannique.

Arts 
 Le Fascinant Capitaine Clegg, film britannique ;
 Corporal Clegg, chanson du groupe Pink Floyd.

Patronyme anglais